The River Pirates – cortometraggio del 1905 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The River Pirates – cortometraggio del 1907 prodotto da S. Lubin
The River Pirates – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem Company